«3×3» puede referirse a:

 3×3 (2005-), programa de televisión de Chile.
 3×3 (1982), álbum de Genesis.
 Tres por tres (1987-1995), serie de televisión estadounidense.